Шалю́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Верхня В'єнна. Населення —  осіб (2011).

Розташування 
Муніципалітет розташований на відстані близько 370 км на південь від Парижа, 30 км на південний захід від Ліможа.

Історія 
При облозі Шалю в 1199 році король Англії Річард I Левове Серце був поранений болтом з арбалета і невдовзі помер від гангрени.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 810 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1546,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Шалю на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня В'єнна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня В'єнна